Мугре́ево-Нико́льское — село в Ивановской области. Мугреево-Никольское сельское поселение Южского района.

География 
Село находится в северо-восточной части Южского района, в 13,2 км к северо-востоку от Южи (15 км по автодорогам). Село стоит на правом берегу реки Лух. Улицы Молодёжная, Центральная, Западная, Заречная, Бобриха, Старый посёлок.

История 
Мугреево-Никольское — старинное село. Согласно найденной грамоте, между 1437 и 1445 годами вотчина Мугреево в составе Стародубского княжества в результате обмена была передана от князей Ряполовских князьям Пожарским.

После поражения в Первом народном ополчении раненый князь Дмитрий Пожарский был доставлен в Мугреево (Мугреево-Никольское) для лечения ран. Для собрания Второго народного ополчения в Мугреево приходили гонцы от Козьмы Минина из Нижнего Новгорода.

К 1913 году Мугреево-Никольское было одним из 15 волостных центров Вязниковского уезда.

Население

Инфраструктура 
Проведена телефонная линия, водопровод. Имеются почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, муниципальная казённая средняя общеобразовательная школа с музеем Дмитрия Пожарского.

Русская православная церковь 

 Церковь Николая Чудотворца. Не действует. Построена в 1791 году.
 Церковь Уара Мученика. Построена в 2002—2004 годах, сгорела в 2007 году.
 Церковь Артемия Веркольского. Действует. Построена не ранее 1845 года.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Мугреево-Никольского сельского поселения

Населённые пункты Южского района